Vrbičany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vrbičany (okres Kladno)
 Vrbičany (okres Litoměřice)